Альфа-Банк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2012 (22-й чемпионат Республики Беларусь по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2012-го года в Высшей лиге.

В турнире приняло участие не 12 команд, а 11, так как минская команда «Партизан» не прошла процедуру лицензирования. Турнир был сыгран в три круга: вначале 11 команд высшей лиги провели классический двухкруговой турнир — матчи дома и в гостях, затем в третьем круге встретились между собой ещё по одному разу, причём календарь третьего круга национального первенства был определён путём жеребьёвки.

23 марта 2012 года Белорусская федерация футбола подписала договор с генеральным спонсором чемпионата — Альфа-Банком.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги 
 ФК «Славия» (Мозырь)
 ФК «Партизан» (Минск) — команда не прошла процедуру лицензирования.

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2011 
 ФК «Витебск»
 ФК «Днепр» (Могилёв)

Клубы-участники 
</center>

Представительство по регионам 
В 22-м чемпионате Белоруссии по футболу принимают участие футбольные клубы, представляющие все области страны.

Тренеры и капитаны

Стадионы

Лидеры чемпионата

Турнирная таблица 

* Примечание. «Торпедо-БелАЗ» остался в Высшей лиге на сезон-2013, обыграв по сумме двух матчей занявшую 2-е место в Первой лиге «Городею» — 0:1 (в гостях, 29 ноября), 4:0 (дома, 2 декабря).

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучшие бомбардиры — Алексей Петров (Шахтёр) и Андрей Якимов (Нафтан) (по 12 мячей).

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты 

Источник: football.by

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2013 года 

|}

Первый матч

Ответный матч

Факты 
 Первый гол чемпионата был забит Александром Матюхевичем (ФК «Брест»).
 Матч 4-го тура между солигорским «Шахтёром» и ФК «Минск» закончился крупным поражением гостей — 7:0. Полузащитник Шахтёра Дмитрий Комаровский в этом матче оформил свой первый в карьере покер, голкипер солигорчан Юрий Цыгалко отыграл свой 100-й «сухой» матч, а ФК Минск обновил результат самого крупного проигрыша в Чемпионате Белоруссии (до этого было 2:6).
 В матче 11-го тура между минским «Динамо» и «Нафтаном» из Новополоцка (результат встречи — 4:2) форвард столичной команды Йован Дамьянович оформил свой первый в карьере хет-трик, который также стал первым для «Динамо» с 2006 года.
 После 18-го тура три клуба достигли отметки в 600 матчей в Высшей лиге чемпионата Белоруссии: «Динамо», «Неман» и «Шахтёр».
 Выиграв у ФК «Минск» со счётом 5:1 в 31-м туре, БАТЭ досрочно, за два тура до окончания чемпионата, стал 9-кратным и 7-кратным подряд чемпионом Белоруссии (абсолютный рекорд).
 В матче 3-го тура, между «Брестом» и «БАТЭ», Артём Концевой открыл счёт уже на 22-й секунде матча.

Примечания

Ссылки 
 Календарь чемпионата Белоруссии по футболу 2012

Чемпионат Белоруссии по футболу
Белоруссия